Да́ниэль Сазо́нов (; ) — финский политик, член коалиционной партии, председатель , а также член Государственной комиссии по делам молодёжи.

Биография 
Родился 23 марта 1993 года в Хельсинки, в семье ингерманландских репатриантов.

В 2013 году был председателем  и с 2013 по 2014 годы — членом правления союза «Европейская Финляндия».

В 2015 году баллотировался на выборах в Парламент Финляндии от коалиционной партии (Хельсинкский округ, № 64).

В 2020 году окончил юридический факультет Хельсинкского университета и продолжает обучение на факультете экономики производства университета Аалто. Работает специалистом по жилищной политике в Союзе Арендодателей Финляндии, является членом правления Скаутской организации Финляндии и Союза молодёжных организаций Финляндии.

В ноябре 2015 года был избран председателем .

Примечания 

Политики Финляндии
Выпускники юридического факультета Хельсинкского университета